Stephen Hendrik de la Sabloniere (1714–1773), Nederlands gouverneur
Stephen Hendrik de la Sablonière (1825–1888), Nederlands burgemeester